Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l’édition 2015 des Internationaux de France de tennis qui est disputé du 24 mai au . Ce tournoi est le deuxième de la tournée du Grand Chelem.

Forfaits avant le début du tournoi 
  Dominika Cibulková (38, blessée au chirugicale au dos) →  Taylor Townsend
  Vania King (176, blessée au genou) →  Andreea Mitu

Faits marquants 
Serena Williams bat Lucie Šafářová en finale de cette édition ; elle décroche à cette occasion son  du Grand Chelem et le  de sa carrière sur le circuit WTA.

En demi-finale, les deux protagonistes avaient respectivement battu Timea Bacsinszky et Ana Ivanović.

La finaliste sortante Simona Halep est éliminée dès le second tour par la Croate Mirjana Lučić.

Primes et points 
Les primes sont en augmentation de 13,42 % par rapport à 2014.

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Classement par nation

Confrontations entre compatriotes

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames des Internationaux de France
 Tournoi de qualification du simple dames des Internationaux de France 2015

Lien externe 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

2015
France Simple dames
Internationaux de France de tennis 2015